Парламентские выборы, в ходе которых был избран 151 депутат в хорватский парламент, состоялись в воскресенье 4 декабря 2011 года в Хорватии и 3 и 4 декабря 2011 г. в дипломатических и консульских представительствах Республики Хорватии за рубежом. Это были седьмые парламентские выборы в Хорватии с момента обретения ею независимости.

Выборы проводились в 10 избирательных округах по Хорватии (каждый из которых выдвигает 14 депутатов парламента), в одном избирательном округе для хорватских граждан, проживающих за рубежом (даёт 3-х членов парламента), и в одном избирательном округе для национальных меньшинств (8 членов парламента). Для того чтобы быть представленными в парламенте, списки кандидатов должны получить более 5 % голосов хотя бы в одном избирательном округе.

Выборы привели к громкому проигрышу правящего Хорватского демократического союза под руководством премьер-министра Ядранки Косор, получившего наименьшее количество мест за всю свою историю. Левоцентристская коалиция четырёх партий Кукурику во главе с социал-демократами победила на выборах с более чем убедительным результатом, достигнув абсолютного большинства с 78-я избранными депутатами.

Результаты

Примечания 

Хорватия
Выборы в Хорватии